NGC 4724 (другие обозначения — MCG -2-33-22, PGC 43494) — галактика в созвездии Ворон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4724
Ворон (созвездие)